Иван Иванович Савкин (1925—1996) — советский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 6 апреля 1925 года в деревне Ромоданово Зиминского района Иркутской области. В 1931 году его семья переехала в село Балаганск Иркутской области.

В 1932 году Иван пошёл учиться в школу, по окончании которой в 1942 году — поехал на учёбу в школу ФЗО города Черемхово.

В декабре 1942 года Савкин был призван на службу в Красную армию в городе Нижнеудинск. В 1943 году был отправлен на фронт Великой Отечественной войны.
 
Демобилизовавшись в 1944 году, Савкин поступил на работу токарем МТС в селе Балаганск. В 1947 году поехал учиться в театральную студию Иркутского областного драматического театра, после закрытия которой в 1948 году, остался работать актером в этом театре. В 1949 году Савкин уехал в Москву и два года работал монтажником на строительстве МГУ.

В 1951 году поступил на актёрский факультет Театрального училища имени Щепкина. Учась на четвёртом курсе института, дебютировал в кино в роли Юрася в фильме Алексанра Зархи «Нестёрка».

В 1956 году окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина. В 1956—1957 и в 1960—1990 годах — актёр Театра-студии киноактёра.
 
Умер 6 мая 1996 года. Похоронен на Хованском кладбище в Москве.

Память 
 В СССР была выпущена почтовая фотооткрытка, посвященная Савкину.

Творчество

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Иван Иванович САВКИН
 САВКИН Иван Иванович

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные на Хованском кладбище